Dorothy și Vrăjitorul din Oz (în engleză Dorothy and the Wizard of Oz) este un serial de animație american pentru copii, bazat pe romanul lui L. Frank Baum Vrăjitorul din Oz și cărțile sale ulterioare, precum și pe cea mai faimoasă adaptare a filmului din 1939. Premiera a avut loc pe serviciul de SVOD Boomerang la 29 iunie 2017.

În România, premiera a avut loc pe data de 16 octombrie 2017 pe canalul Boomerang.

Serialul a fost reînnoit pentru un al doilea sezon, ce a început pe 24 mai 2018 cu un episod special cu 4 părți, iar în mod curent este reînnoit pentru un al treilea sezon.

Personaje

Protagoniști
 Dorothy Gale - Acum trăiește în Oz și este noua prințesă a Orașului de Smarald. Dorothy este întotdeauna gata să-și ajute prietenii la nevoie, să îi introudcă pe ceilalți în obiceiurile sale din Kansas, și să lupte împotriva a tot ce e malefic în Oz.
 Toto - Cățelul de companie al lui Doroti, care este foarte jucăuș și neastâmpărat.
 Leul cel fricos (en. The Cowardly Lion) - Acum el este regele nu-chiar-neînfricat al junglei, ce are o inimă mare. Nu o fi prea curajos, dar când Dorothy are necazuri acesta își adună tot curajul pentru a o salva.
 Omul de tinichea (en. The Tin Man) - Acum are o inimă, dar de asemenea le oferă prietenilor săi lucruri folositoare din-năuntrul său. Este destul de sentimentalist și se înduioșează mai tot timpul, mai ales la momentele emoționante.
 Sperietoarea de ciori (en. The Scarecrow) - Este cel mai isteț prieten din gașcă, deoarece acum are un creier și le dă celorlalți informații importante și folositoare în timpul aventurilor lor.
 Regina Ozma - Ea este regina Orașului de Smarald și noul cel mai bun prieten al lui Dorothy. Înainte întemnițată de Regele Gnom, Dorothy a salvat-o pe Osma și aceasta din urmă și-a luat locul drept ca regină.

Răufăcători
 Wilhelmina - Este nepoata răsfățată și neastâmpărată a Vrăjitoarei cea rea din Vest. Mereu plănuiește să fure pantofii de rubin ai lui Dorothy, cu ajutorul maimuțelor sale zburătoare, Frank și Lyman. Astfel ea poate să-și elibereze mătușa și mama malefică, pentru a pune stăpânire pe Oz.
 Frank - Este cel mai mare dintre cele două maimuțe zburătoare. Frank este mai calm și adunat decât Lyman, și se enervează de aiurelile maimuței mai mici.
 Lyman - Cel mai mic dintre maimuțele zburătoare, Lyman este hiperactiv și nu foarte deștept. O venerează pe Wilhelmina și îl consideră pe Frank cel mai bun prieten.
 Vrăjitoarea cea rea din Vest (en. Wicked Witch of the West) - Mătușa malefică a Wilhelminei și sora Vrăjitoarei din Est. Își îndeamnă nepoata să fure pantofii de rubin pentru ca ea și sora sa să fie eliberate și să pună stăpânire pe lume. În primul sezon aceasta a fost blocată într-un glob de cristal, dar a fost eliberată în al doilea sezon de Vrăjitorul din Oz. Acum ea face tot ce îi stă în putere pentru a-și folosi puterile malefice pe tot tărâmul Oz.
 Regele Pitic (en. The Nome King) - conducătorul Tărâmului Piticilor care vrea și el să pună stăpânire pe Oz.
 Kaliko - minionul Regelui Pitic

Alte personaje
 Woozy - O creatură gigantică și blănoasă care trage cu lasere din ochi când aude șoapte.
 Primarul Tărâmului Piticilor (en. Mayor of Munchkinland)
 Billina - este o găină roșie care a fost găsită de Omul de tinichea, după care cei doi oarecum s-au împrietenit. Ea acum trăiește înăuntrul său.
 Larry Chigglewitz - un om făcut din piese de puzzle.
 Tigrul înfometat (en. Hungry Tiger) - un prieten al Leului
 Fata din petice (en. Patchwork Girl) - O ființă făcută din petice, de care Sperietoarea de ciori este îndrăgostit.
 Doctor Pipt - Știut de asemenea și ca Magicianul Strâmb (en. Crooked Magician)
 Glinda vrăjitoarea cea bună (en. Glinda the Good Witch)

Episoade

Referințe

Legături externe
 

Seriale de animație
Seriale de televiziune din 2017
Desene animate
Desene animate produse de Warner Bros.
Boomerang
Oz